Andreasberg ist Name folgender Orte:

Andreasberg (Bestwig), Ortsteil der Gemeinde Bestwig, Sauerland
Sankt Andreasberg, Bergstadt im Oberharz
 Ondřejov u Kaplice  im  Bezirk Krumau, aufgelassener Ort auf dem  Truppenübungsplatz Boletice,  Okres Český Krumlov 

Siehe auch:
 Mount Andrée 
 Mount Saint Andrew
 Andrew-Gletscher
 Andrews Peaks
 Andrews Peak